Грецька площа — назва майданів у різних містах України і Росії.

Грецька площа — площа в Маріуполі.
 Грецька площа — площа в Одесі.
 Грецька площа — площа в Ялті.

Грецька площа — площа в Санкт-Петербурзі.

Див. також 
 Вулиця Грецька

Площі